Jiskra může znamenat:

 jiskra (oheň) – drobná svítící rozžhavená částečka hmoty
 bystrost, důvtip, šarm (u lidí)
 chuť, barva a vůně (např. u vína)
 malý elektrický výboj v jiskřišti (např. u zapalovacích svíček)

příjmení
 Jan Jiskra z Brandýsa (asi 1400 – asi 1469) – český vojevůdce

vlastní názvy
 Iskra – český název ruských marxistických revolučních novin vydávaných 1900–1903 Leninem, Martovem a Plechanovem
 Jiskry – část Pionýrské organizace pro nejmladší děti, dětská masová organizace pro děti mladšího školního věku
 název některých sportovních oddílů (tělovýchovných jednot)
 Jiskra (loď) – československá námořní loď z let 1963 – 1980
 Jiskra (soubor) – plzeňský folklórní soubor
 Jiskra (dům) – dům v Karlových Varech
 Loutkové divadlo Jiskra – divadelní soubor z Prahy 8
 Jiskra (slovácké noviny) – komunistické noviny, později Slovácký deník
 Jiskra Benešov – benešovský týdeník
 operace Jiskra – sovětská vojenská operace z roku 1943 na východní frontě, při které se podařilo částečně prolomit obležení Leningradu

Externí odkazy